Zaghawa peut désigner :

 les Zaghawa, une population du Soudan et du Tchad ;
 le zaghawa, une langue nilo-saharienne ;
 L'alphabet zaghawa, aussi appelé Beria Giray Erfe, proposé pour la langue zaghawa au Darfour et au Tchad.